Pajakow, bułg. Паяков
 Georgi Pajakow (1871–1935) – bułgarski lekarz psychiatra
 Łazar Pajakow (1860–1910) – bułgarski nauczyciel, polityk, minister finansów 1903–1908